Brachyteleutias är ett släkte av insekter. Brachyteleutias ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Brachyteleutias